W Polsce
 Nowogródek – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Nowogródek – dawna gmina wiejska w II Rzeczypospolitej
 Nowogródek Pomorski – wieś w województwie zachodniopomorskim

 Na Białorusi
 Nowogródek – miasto w obwodzie grodzieńskim